Woodin ist der Familienname folgender Personen:

 George Burrell Woodin (1934–2002), US-amerikanischer Wrestler
 W. Hugh Woodin (* 1955), US-amerikanischer Mathematiker
 William H. Woodin (1868–1934), US-amerikanischer Industrieller, republikanischer Politiker und Finanzminister der Vereinigten Staaten